Штіубей () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Римнічелу.
 Штіубей () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Вела.